De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 7 oktober 2019 tot en met 12 oktober 2019 in Cluj-Napoca, Roemenië. Bahama's, Ethiopië en India deden niet mee. Het mannen team van Pakistan deed alleen mee met het koppeltoernooi en het herenteams toernooi.

Deelnemende landen
Er namen 52 landen deel aan de WDF World Cup 2019.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen teams

Laatste 16 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

2019
Darts in 2019
Dartswedstrijd in Roemenië
Wereldkampioenschap in Roemenië
Sport in Cluj-Napoca